Kressel ist der Familienname folgender Personen:

 Diether Kressel (1925–2015), deutscher bildender Künstler
 Getzel Kressel (1911–1986), israelischer Bibliograf
 Hans Kreßel (1898–1985), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Theologe